FK Astana (), kendt som FC Astana eller blot Astana, er en professionel fodboldklub i Astana. De spiller i Kasakhstans førstedivision i fodbold, som er Kasakhstans højeste fodbolddivision. Klubbens hjemmebane er Astana Arena stadion med 30.000 siddepladser, der har de spillet siden 2009. Klubbens farver er lyseblåt og gult. Klubben blev etableret i 2009 som Lokomotiv Astana og ændrede navn til Astana i 2011.

Titler 
 Mesterskab (7): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022

 Pokalturnering (3): 2010, 2012, 2016

 Superpokalturnering (4): 2011, 2015, 2018, 2019

Historiske slutplaceringer

Referencer 

a
a